The Round Table foi uma série de curta existência, exibida pela NBC em 1992. O programa contava a história de jovens que se reuniam em uma bar, chamado The Round Table, na capital dos Estados Unidos. Após o cancelamento do show, seus astros mergulharam em outros projetos, que acabaram por não dar certo.

Elenco
Stacy Haiduk como Rhea McPherson
David Gail como Danny Burke
Pepper Sweeney como Deveraux Jones
Roxann Dawson como Jennifer Clemente
Erik King como Wade Carter
Tom Bresnahan como Mitchell Clark

Soap operas dos Estados Unidos
Séries de televisão de drama dos Estados Unidos
Séries de televisão de drama da década de 1990
Séries da NBC
Séries de televisão de Aaron Spelling
Programas de televisão dos Estados Unidos que estrearam em 1992
Programas de televisão dos Estados Unidos encerrados em 1992
Programas de televisão em língua inglesa